Fiat 600 Multipla – modello Fiat lanciato nel 1956
Fiat Multipla (1998) – modello Fiat lanciato nel 1998